YQQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Comox (BC) (Canada)